Littérature: Shenandoah est aussi un magazine créé pat Tom Wolfe lors de ses études à l' université Washington and Lee (Lexington, 1949)
Source : Revue America n4

Personnalités 
 Schénando (en anglais, Shenandoah), chef onneiout (1706-1816)
 Léon Shenandoah, chef iroquois (1915-1996)

Toponymes

La ville de Shenandoah, dans l'Iowa
 Shenandoah, une ville située au nord du comté de Montgomery, au Texas.
 La ville de Shenandoah, en Virginie
 La rivière Shenandoah qui coule dans la vallée du même nom en Virginie
 Le Parc national de Shenandoah, sur une partie des Blue Ridge Mountains dans le piémont de l'État de Virginie.
 La vallée de Shenandoah, en Virginie
 La census-designated place de Shenandoah en Louisiane.
 Shenandoah, un borough de Pennsylvanie.

La rivière Shenandoah, cours d’eau de l’Île du Sud.

Histoire des États-Unis 
La vallée de Shenandoah dans l’ouest de la Virginie fut le théâtre de nombreux affrontements au cours de la guerre de Sécession :

 La campagne de la vallée de Shenandoah (1862) est une offensive du général confédéré Thomas J. Jackson en 1862.
 Les campagnes de la vallée de Shenandoah (1864) sont une série de trois campagnes menées de mai à octobre 1864.

Marine 
 Le CSS Shenandoah (1864) : croiseur confédéré qui détruisit de nombreux navires de commerce unionistes dans l'Atlantique, le Pacifique et l'Océan Glacial Arctique. Il se rendit aux Britanniques en 1865, accomplissant ainsi un tour du monde.
 Le Shenandoah, yacht privé construit en 1902 et gréé en goélette à trois mâts.
 Le Shenandoah, voilier-charter construit en 1964 et gréé en goélette à huniers.

Zoologie 
 Plethodon shenandoah : amphibien

Fiction 
 Shenandoah, film de 1965.

Autre 
 , un groupe de musique country.